O Seminário é uma coleção de textos estabelecidos por Jacques-Alain Miller, baseado nos discursos enunciados por Jacques Lacan.

A obra é composta por 26 livros, traduzidos para o português pela Editora Zahar.

Psicanálise
Estruturalismo
Linguística
Saussure
Freud
Psicologia

Livros de psicologia
Séries de livros